Даре Валич (Бања Лука, 20. март 1941) је био југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1967. || Прича које нема || /
|-
| 1968. || Пета заседа || начелник штаба Брегар
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1972. || Кад дође лав || Зан
|-
| 1973. || Тежак пут (ТВ филм) || /
|-
| 1976. || Беле траве || /
|-
| 1976. || Идеалиста || /
|-
| 1976. || Удовиштво Каролине Жашлер || Возач
|-
| 1977. || То со гади || Бине
|-
| 1979. || Драга моја Иза || партизан Гаспер
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1982. || Das Dorf an der Grenze (ТВ серија) || /
|-
| 1982. || Неплодност || /
|-
| 1983. || Дани Авној-а (ТВ мини серија) || /
|-
| 1983. || Пепелница || /
|-
| 1984. || Алал такво сунце || Отац
|-
| 1985. || Лето у шкољци || Отац
|-
| 1985. || Наш човек || /
|-
| 1985. || -{Christophoros}- || Доктор
|-
| 1985. || Доктор || /
|-
| 1985. || Дочек  || /
|-
| 1987. || Прави гусар || Духовник
|-
| 1987. || Живела слобода || /
|-
| 1988. || Лето у шкољци 2 || /
|-
| 1989. || Ветар у мрежи || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1990. || До краја и даље || Службеник 
|-
| 1991. || Пример Феликс Лангус али Како ујети свободо || /
|-
| 1993. || Ко запрем оци || Таxи Дривер
|-
| 1994. || Театер Парадизник (ТВ серија)|| /
|-
| 1994. || Тантадруј || /
|-
| 1995. || Рабљева фреска || Рико
|-
| 1997. || Гала || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2001. || Двојне почитнице || Ване
|-
| 2002. || Владимир || Владимир 
|-
| 2008. || Морје в часу мрка || /
|-
| 2009. || Земља Гостов (кратки филм) || Иван
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е
|-
| 2010. || Вломилци делајо полети || Цувај
|-
| 2012. || Сречен за умрет || Јозе
|-
| 2014. || Кресник: Тхе Лоре оф Фире (кратки филм)|| Грандфатхер
|-
| 2015. || Луци места (кратки филм)|| /
|-
| 2016. || Ниси Позабил (кратки филм)|| Дедек
|-
| 2016. || Појди З Мано || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1941.
Бањалучани
Словенци у Републици Српској
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Глумци Републике Српске